Екзекутор:

 Екзекутор — виконавець екзекуції.
 Екзекутор — чиновник у царській Росії, який завідував господарськими справами і порядком у якій-небудь державній установі.
 Екзекутор — книга Стефана Дембскі про польське підпілля під час другої світової війни.

Примітки

Посилання